Delobel steht für

 die französische Eiskunstläuferin Isabelle Delobel
 den Satz von Delobel aus dem Kontext von Datenbanknormalisierung